Альє () — департамент на півдні центральної області Франції, один з департаментів регіону Овернь. Порядковий номер 3.
 Альє () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Турин.